Dmitri Mikhaïlovitch Chikine  - en russe :  (Dmitrij Mihajlovič Šikin) et en anglais :  (né le  à Elektrostal en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2006, il commence sa carrière en senior en Vyschaïa Liga avec le Kristall Elektrostal. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en , en  par le Amour Khabarovsk. Il est alors prêté au Iermak Angarsk, le club affilié. Le , il est échangé au SKA Saint-Pétersbourg en retour de Sergueï Peretiaguine.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part à la Super Serie Subway en 2010. Il membre de l'équipe qui remporte le championnat du monde junior 2011. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B s'offrant un blanchissage 5-0 contre la France au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Statistiques 

| 2006-2007 || Kristall Elektrostal || Vyschaïa Liga || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Kristall Elektrostal || Vyschaïa Liga || 14 || || || || || 33 || 2,96 || || || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Kristall Elektrostal || Vyschaïa Liga || 41 || || || || || 133 || 3,76 || || || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Iermak Angarsk || Vyschaïa Liga || 2 || || || || 79 || 5 || 3,76 || || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Amourskie Tigry || MHL || 6 || 3 || 2 || 0 || 301 || 11 || 2,19 || 87,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || SKA-1946 || MHL || 12 || 5 || 5 || 1 || 688 || 31 || 2,70 || 91,0 || 2 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 23 || 6 || 11 || 6 ||  || 59 || 2,62 || 91,3 || 2 || 16 || 5 || 2 || 3 || 307 || 12 || 2,34 || 93,2 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || SKA-1946 || MHL || 6 || 2 || 3 || 0 || 296 || 13 || 2,63 || 90,8 || 2 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 32 || 13 || 13 || 5 ||  || 75 || 2,48 || 90,8 || 1 || 32 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 3 || 1 || 0 || 2 || 149 || 4 || 1,61 || 93,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HK VMF-Karelia || VHL || 34 || 11 || 18 || 5 ||  || 78 || 2,27 || 92,6 || 3 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 5 || 1 || 2 || 0 || 219 || 12 || 3,29 || 90,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Sotchi || KHL || 3 || 0 || 0 || 1 || 150 || 3 || 1,20 || 95,4 || 0 || 0 || 3 || 0 || 2 || 160 || 8 || 2,99 || 92,5 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL || 11 || 5 || 4 || 0 || 581 || 28 || 2,89 || 90,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Bouran Voronej || VHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0,00 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Dizel Penza || VHL || 8 || 3 || 2 || 2 || 461 || 10 || 1,30 || 95,6 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Sotchi || KHL || 17 || 3 || 7 || 0 || 703 || 29 || 2,48 || 91,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Sotchi || KHL || 28||12||8||3|| ||55||2,31||92,6||1||25||1 ||0 || 0||35 ||3 ||5,08 ||85 ||0 ||0 
|-
| 2018-2019 || HK Sotchi || KHL || 32|| || || || || ||2,42||92,2|| || ||5 || || || || ||2,83 ||92 || ||
 |-
| 2019-2020 || HK Sotchi || KHL || 26|| || || || || ||2,61||90,2|| || ||- || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL ||36||7 || 26||2 || || ||3,43||90,6||1 || ||- || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde junior
2011 : désigné comme l'un des trois meilleurs joueurs de la Russie par les entraîneurs.

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Elektrostal
Naissance en août 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Kristall Elektrostal
Joueur du Iermak Angarsk
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Sotchi
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Bouran Voronej
Joueur du Dizel Penza
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HC Bienne
Joueur du HK Vitiaz